Појам Братоубилачки рат може да се односи на:

 Српско-бугарски рат из 1885. године
 Окршај између присталица династије Петровић Његош и присталица династије Карађорђевић
 Рат између Четника и Партизана
 Руско-украјински рат

Појмови